Barabanki (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Barabanki (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Barabanki